Het seizoen 2006/07 van de Zaterdag Hoofdklasse C ging van start op 2 september 2006. De laatste speelronde was op 12 mei 2007. De Zaterdag Hoofdklasse C is een van de zes hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs.

ONS Sneek is de regerend kampioen. De nieuwkomers zijn VV Berkum en Oranje Nassau Groningen. Er zijn drie periodes; de eerste bestaat uit acht wedstrijden, de laatste twee uit negen.

Teams

Eindstand

1 Winnaar eerste periodetitel 
2 Winnaar tweede periodetitel 
3 Winnaar derde periodetitel
* Plaatsvervangende periodekampioen

Uitleg kleuren

Wedstrijdtabel
Ter info: de thuisspelende ploeg staat in de linker kolom vermeld.

Topscorers

Trivia 
 Overijssel levert de helft van de clubs; 7 (Excelsior, HHC, Be Quick, DOS Kampen, Go Ahead Kampen, Genemuiden, Berkum). In de eerste speelronde speelde geen enkele van deze clubs tegen elkaar. Beide Kampense clubs speelden in de eerste speelronde tegen een Friese tegenstander.
 Friesland levert 2 clubs, beide clubs zijn in de afgelopen paar jaar kampioen van deze Hoofdklasse geweest: ONS Sneek (2005/2006) en Harkemase Boys (2002/2003).
 Flevoland levert 2 clubs: SV Urk en Flevo Boys. Urk was de kampioen in 1999/2000. Flevo Boys was vorig jaar een goede middenmoter.
 Drenthe levert 1 club: ACV. Deze club was kampioen in het seizoen 2001/2002.
 Groningen levert ook 1 club: promovendus Oranje Nassau uit de stad Groningen.
 Gelderland levert de laatste club: WHC uit Wezep. Het wordt hun negende seizoen op rij in de Zaterdag Hoofdklasse C.

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zaterdag C